Уравнение Фишера (, также известно как уравнение Колмогорова — Петровского — Пискунова, уравнение КПП или уравнение Фишера — КПП) — нелинейное уравнение в частных производных второго порядка:

История 
Уравнение названо в честь статистика и биолога Рональда Эйлмера Фишера, предложившего его в 1937 году в контексте популяционной динамики для описания пространственного распределения выгодных аллелей и нашедшего его решение в виде бегущей волны.

Применение 
Уравнение Фишера встречается в задачах тепло- и массообмена, теории горения, биологии и экологии, в физике плазмы и задачах теории фазовых переходов. Оно описывает, например, массоперенос в двухкомпонентной неподвижной смеси при наличии объемной химической реакции квазипервого порядка. Кинетическая функция  моделирует также автокаталитическое цепное превращение в теории горения.

Решения 
Для скорости волны  уравнение допускает решения в виде бегущей волны , причем . Форма решений уникальна для каждой длины волны. Для  таких решений не существует.

В случае скорости  могут быть получены следующие точные решения:
 
 
где  — произвольная постоянная.

Примечания 

Дифференциальные уравнения в частных производных
Нелинейные уравнения